poraj – dziko występujący gatunek chrząszcza, objęty ścisłą ochroną w Polsce

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 8, w tym 6 podstawowych
 Poraj – wieś w woj. lubelskim, w pow. hrubieszowskim, w gminie Horodło
 Poraj – wieś w woj. łódzkim, w pow. piotrkowskim, w gminie Wola Krzysztoporska
 Poraj – wieś w woj. podkarpackim, w pow. krośnieńskim, w gminie Chorkówka
 Poraj – osada w woj. pomorskim, w pow. lęborskim, w gminie Wicko
 Poraj – wieś w woj. śląskim, w pow. myszkowskim, w gminie Poraj
 Poraj – osada leśna w woj. śląskim, w pow. myszkowskim, w gminie Poraj
 Poraj – kolonia w woj. świętokrzyskim, w pow. koneckim, w gminie Końskie
 Poraj – część wsi Pętkowice w woj. świętokrzyskim, w pow. ostrowieckim, w gminie Bałtów
 Poraj – przysiółek wsi Czachorowo w woj. wielkopolskim, w pow. gostyńskim, w gminie Gostyń

Inne 
 Poraj – gmina wiejska
 Poraj – herb szlachecki
 Poraj – stacja kolejowa

Zobacz też 
 Jezioro Porajskie